Влади́мир Миха́йлович Но́виков:
 Новиков, Владимир Михайлович (1907—1990) — советский якутский поэт.
 Новиков, Владимир Михайлович (род. 1966) — глава Артёмовского городского округа Приморского края.
 Новиков, Владимир Михайлович (род. 1968) — советский и российский футболист.